A Jasenica településnév jelentései:

 Jeszence szlovákiai község szlovák neve a Vágbesztercei járásban
 Oravská Jasenica, Jaszenica (Felsőjeszenő) község Szlovákiában a Námesztói járásban
 Jasenica, folyó Szerbiában